Ел Карпинтеро има више значења:

 Ел Карпинтеро (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Карпинтеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Карпинтеро (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карпинтеро (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карпинтеро, Бахио Бланко (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Карпинтеро (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Карпинтеро (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Карпинтеро, Ел Корозо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Карпинтеро (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Карпинтеро (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Карпинтеро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Карпинтеро (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику